Davide Belletti, calciatore italiano
Davide Belletti, ciclista italiano
Davide Belletti, nuotatore italiano